13-й чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин прошёл 16—17 января 1988 года в Конгсберге (Норвегия).

Итоговое положение 
В скобках за фамилией указано количество участий в ЧЕ.

 * с падением

 NC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1988
1988 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Январь 1988 года
Спорт в Норвегии в 1988 году
Конгсберг
Чемпионаты Европы в 1988 году
Чемпионаты Европы в Норвегии